Quinto Pompeyo Rufo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Quinto Pompeyo Rufo.— Cónsul en el año 88 a. C.
 Quinto Pompeyo Rufo (pretor).— Pretor en el año 63 a. C.
 Quinto Pompeyo Rufo (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 52 a. C.